The Cowboy's Sweetheart – film del 1910 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Cowboy's Sweetheart – film del 1915 diretto da Bertram Bracken